

Джерела 
 Галерея автомотостарины. Номерные знаки (только до 1982) 
 Коллекция чёрных номерных знаков СССР (1959–1981)

Автомобільний транспорт